Dieser Artikel beschreibt den Verlauf der Saison 1995/96 von Arminia Bielefeld. Arminia Bielefeld trat in der Saison in der 2. Bundesliga an und belegte am Saisonende den zweiten Platz. Damit stiegen die Bielefelder in die Bundesliga auf. Es war der vierte Aufstieg nach 1970, 1978 und 1980. Im DFB-Pokal 1995/96 scheiterte die Arminia in der zweiten Runde.

Personalien

Kader

Transfers zur Saison 1995/96

Funktionäre und Trainer Saison 1995/96

Saison 
Alle Ergebnisse aus Sicht von Arminia Bielefeld.

Bundesliga

DFB-Pokal

Statistiken

Spielerstatistiken 

Ralf Voigt sah im Spiel beim SC Fortuna Köln am 4. April 1996 die Gelb-Rote Karte.

Zuschauer 
Arminia Bielefeld begrüßte zu seinen 17 Heimspielen insgesamt 224.230 Zuschauer, was einem Schnitt von 13.190 entspricht. Den Zuschauerrekord gab mit 18.200 gegen Hannover 96, während nur 10.000 Zuschauer das Spiel gegen den 1. FSV Mainz 05 sehen wollten.

Varia 
Fritz Walter wurde mit 21 Treffern Torschützenkönig der 2. Bundesliga. Nach Volker Graul und Christian Sackewitz war Walter der dritte Armine, der dies schaffte.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Arminia Bielefeld 1995/96 bei Kicker.de
 Arminia Bielefeld 1995/96 bei Transfermarkt.de
 Arminia Bielefeld 1985/86 bei blaue-daten.de

Bielefeld, Arminia
1995 96